

Toponymes

Brésil 
 Barro est une municipalité de l'État du Ceará ;
 Barro Alto est une municipalité de l'État de Bahia ;
 Barro Alto est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Barro Preto est une municipalité de l'État de Bahia ;
 Barro Duro est une municipalité de l'État du Piauí.

Burkina Faso 
 Barro, une localité située dans le département de Nako de la province du Poni dans la région Sud-Ouest

France 
 Barro est une commune du département de la Charente.

Espagne 
 Barro est une commune espagnole de la Province de Pontevedra.

Personnalités 
 Robert Barro, économiste

Entreprise 
 Barro & Cie, menuiserie à Carouge, Genève

Liens externes 

 

Homonymie de toponyme